Doomwatch steht für:
 die britische Fernsehserie Doomwatch (Fernsehserie)
 den Originaltitel des Films Doomwatch – Insel des Schreckens von 1972, der die Serie fortsetzt
 den Fernsehfilm Katastrophe im Schwarzen Loch von 1999, der die Serie fortsetzt und dessen Originaltitel Doomwatch: Winter Angel ist